A Single Woman – album di Nina Simone del 1993
 A Single Woman – film del 2008 diretto da Kamala Lopez